Atena – anche detta Athene, nella mitologia greca è la dea della sapienza, delle arti, della tessitura e della strategia militare
Athene – asteroide
Athene – un genere di civette della famiglia degli strigidi
USS Athene (AKA-22) – nave militare statunitense della seconda guerra mondiale
HMS Athene – nave militare britannica della seconda guerra mondiale